Barahir is de naam van meerdere personages uit de werken over de fictieve wereld Midden-aarde van J.R.R. Tolkien:

Barahir (Heer van Ladros), de held uit de Eerste Era.
Barahir (stadhouder), de achtste regerende stadhouder van Gondor.
Barahir, de zoon van Elboron, stadhouder van de Koning en prins van Ithilien.